Прва лига СР Југославије у фудбалу у сезони 1997/98. је било шесто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза СР Југославије. Ове сезоне се у лиги такмичило укупно 24 клуба (12 у IА и 12 у IБ). 

Другу сезону заредом, IА и IБ група више нису чиниле једну лигу, сада је IБ лига била други ранг такмичења, уместо прве четири сезоне када су најбољи клубови јесењег дела IБ лиге пролећни део првенства играли у IА лиги, а исто тако најслабије пласирани из IА лиге играли пролећни део првенства у IБ лиги. Ове сезоне сваки од 12 тимова из обе лиге је играо по три пута са сваким (33 кола), са тиме што је распоред играња у последњем трећем кругу одређиван пласманом након завршена прва два круга.

Због проширивања Прве лиге у сезони 1998/99. на 18 тимова, ове сезоне је најслабије пласирани клуб из IА лиге испадао директно у Другу савезну лигу (уместо у IБ лигу, као што је раније био случај), претпоследњи из IА и шестопласирани из IБ лиге су играли бараж, 5 најбоље пласираних клубова IБ лиге су директно прошли у виши ранг, док је 6 најслабије пласираних клубова IБ лиге испало у нижи ранг.

Најбољи стрелац првенства је био Саша Марковић (Црвена звезда), који је постигао 27 голова.

Састав Прве лиге СР Југославије у сезони 1997/98.

Клубови IА лиге

Клубови IБ лиге

IА

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони. Резултати трећег круга су у другом реду

IБ

Бараж 
Играју се две утакмице, код куће и у гостима, победник у укупном резултату обезбеђује учешће у Првој лиги у сезони 1998/99.

|}

Резултати клубова прве лиге СР Југославије у европским такмичењима 1997/98. 

кв. = квалификационо коло ; пен. = победник одлучен након извођења једанаестераца

Спољашње везе 
 Прва лига СР Југославије - сезона 1997/98 на rsssf.com

С
Сезона 1997/98. у југословенском фудбалу